Кардаил:

 Кардаил — село в составе Балашовского района Саратовской области.
 Кардаил — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.
 Кардаил — река в Волгоградской области и Воронежской областях.

См. также 
 Дальний Кардаил
 Средний Кардаил
 Кардаиловка